Натуральне число 1139
 1139 рік до нашої ери
 1139 рік нашої ери